Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1938 je osmo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 5. in 6. marcem 1938 v Engelbergu, Švica, v treh disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1938
1938 v športu
Športne prireditve v Švici
Engelberg